Igor Melher (Mostar, 1979. november 1. –) bosnyák válogatott labdarúgó.

Mérkőzései a bosnyák válogatottban

Sikerei, díjai 

NK Široki Brijeg:
 Bosznia-hercegovinai labdarúgó-bajnokság: 2003-04, 2005-06
HŠK Zrinjski Mostar:
 Bosznia-hercegovinai labdarúgó-bajnokság: 2008-09, 2013-14

További információk 
 Profilja a Transfermarkt.com-on 
 Profilja a national-football-teams.com-on 
 Profilja az eu-football.info-n 

Bosnyák labdarúgók
Labdarúgókapusok
A ZTE labdarúgói
1979-ben született személyek
Élő személyek